Numele Scriban se poate referi la unul din următorii:

 August Scriban (1872–1950), lingvist român
 Ioan A. Scriban (1879–1937), zoolog român
 Iuliu Scriban (1878–1949), arhimandrit ortodox român
 Neofit Scriban (1808–1884), arhiereu, pedagog, cărturar și importantă personalitate publică a vremii sale
 Filaret Scriban (1811–1873), arhiereu și teolog moldovean și român